NGC 4337 (другие обозначения — OCL 878, ESO 131-SC2) — рассеянное скопление в созвездии Южный Крест.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4337
Южный Крест (созвездие)
Рассеянные скопления